Bowman kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas E. Bowman III
 John Eddowes Bowman

Robotskapade auktorsförkortningar